Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett egyéni versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték. A versenyt a norvég Fred Børre Lundberg nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eredmények 
A versenyzők síugrásban normálsáncról két ugrást teljesítettek, az összesített pontszámokat időhátrányokra számították át. A 15 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Síugrás, normálsánc

15 km-es sífutás

Források 

Északi összetett az 1994. évi téli olimpiai játékokon